La saison 2007-2008 de 1. Bundesliga était la quarante-cinquième édition de la première division allemande.

Lors de cette saison, le VfB Stuttgart a tenté de conserver son titre de champion d'Allemagne face aux dix-sept meilleurs clubs allemands lors d'une série de matchs se déroulant sur toute l'année.

Chacun des dix-huit clubs participant au championnat a été confronté à deux reprises aux dix-sept autres.

Six places étaient qualificatives pour les compétitions européennes, la septième étant celle du vainqueur de la DFB-Pokal 2007-2008.

C'est le Bayern Munich qui a été sacré champion d'Allemagne pour la vingtième-et-unième fois.

Les 18 clubs participants

Compétition

Pré-saison

Moments forts de la saison

Qualifications en coupes d'Europe 

À l'issue de la saison, les clubs placés aux deux premières places du championnat se sont qualifiés pour la phase de groupes de la Ligue des champions 2008-2009, le club arrivé troisième s'est quant à lui qualifié pour le troisième tour préliminaire de cette même Ligue des champions.

Le vainqueur de la DFB-Pokal ayant fini dans les cinq premiers du championnat, la première des trois places en Coupe UEFA 2008-2009 est revenu au finaliste de la coupe. Les deux autres places sont revenues au quatrième et au cinquième du championnat. Ces places étaient qualificatives pour le premier tour de la compétition.

Le sixième du championnat a quant à lui pris la place en Coupe Intertoto 2008.

Il est à noter que dans le cadre du prix Fair-Play de l'UEFA, le Hertha Berlin a récupéré une place supplémentaire pour le premier tour de qualification de la Coupe UEFA.

Classement 

Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les équipes à égalité de points, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

|valign=top align=left width=50%|

|}

Matchs

Bilan de la saison

Statistiques

Affluences

Meilleurs buteurs

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Championnat d'Allemagne de football

Liens externes 
 (en) Allemagne RSSSF
 (en)/(de) Site officiel

2007-2008
Allemagne 2007-2008
Allemagne 2007-2008
Allemagne